Villamiel kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villamiel (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Villamiel (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar